La Route nationale 417 est un nom utilisé pour plusieurs routes :
 Route nationale 417 en France
 Route nationale 417 en Italie

Voir aussi